«Атом» — советский и российский футбольный клуб из Нововоронежа. Основан не позднее 1986 года. С 2015 года выступает в первенстве России среди ЛФК в зоне «Черноземье».

Названия 
 1986 — «Атом» (Нововоронежский).
 С 1987 — «Атом» (Нововоронеж).

Достижения 
 Вторая лига СССР
 17-е место в 3-й зоне 1986 год

 Первенство России среди ЛФК

 Финальный турнир
  Серебряный призёр (1): 2016

 Зона «Черноземье»/СФФ «Центр»
  Чемпион (2): 2016, 2022
  Серебряный призёр (3): 2015, 2018, 2020, 2021
  Бронзовый призёр (1): 2019

 Кубок России среди ЛФК

 Финальный турнир
  Обладатель (1): 2019
  Серебряный призёр (1): 2018

 Зона «Черноземье»/СФФ «Центр»
  Обладатель (2): 2018, 2021
  Финалист (1): 2019
 Чемпионат Воронежской области
  Чемпион (1): 2014
 4-е место (1): 1989

Статистика выступлений

Известные игроки 
 Гарин, Юрий Александрович.

Примечания

Ссылки 
 в базе footballfacts
 Матчи клуба в базе Wildstat
 История футбольных клубов

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы России
Нововоронеж
Спортивные клубы Воронежской области